Hugo Gomes dos Santos Silva – calciatore brasiliano
 Geraldo Mattos Gomes dos Santos – scrittore ed esperantista brasiliano
 Marílson Gomes dos Santos – maratoneta e mezzofondista brasiliano
 Nuno Miguel Gomes dos Santos – calciatore portoghese
 Rodrigo Gomes dos Santos – calciatore brasiliano
 Wescley Gomes dos Santos – calciatore brasiliano